Taalspel (Wittgenstein), een begrip uit het werk van de filosoof Wittgenstein 
 Spel (taal), een spelletje met taal, dat mensen puur voor het plezier spelen